Уагадугу:

 Уагадугу — столица Буркина-Фасо.
 Уагадугу — буркинийский футбольный клуб из столицы страны Уагадугу.